Bell County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Bell County (Kentucky)
 Bell County (Texas)